De Nordic Darts Masters 2021 was het eerste World Series of Darts-evenement van de PDC in 2021. Het toernooi werd gehouden op 17 en 18 september in Kopenhagen. Het was de eerste keer dat de Nordic Darts Masters werd gehouden, nadat het in 2020 werd uitgesteld in verband met de coronapandemie.  Het was het eerste World Series-toernooi in Scandinavië. 

Michael van Gerwen wist het toernooi te winnen en bemachtigde daarmee zijn eerste titel van 2021.

Prijzengeld

Gekwalificeerde spelers
De acht door de PDC uitgenodigd topspelers werden bekendgemaakt op 1 september.  

De vier spelers die de Nordic & Baltic Tour speelden en in 2020 een Tour Card hadden, behielden de plaatsen die ze kregen voor de geannuleerde editie in 2020. Dit terwijl Marko Kantele anno 2021 niet meer in bezit was van een Tour Card. Ook de drie Deense spelers die het hoogstgeplaatst waren na de Nordic & Baltic Tour-wedstrijden die van 19 tot en met 21 augustus 2021 plaatsvonden in Reykjavík kwalificeerden zich. De laatste plaats werd vergeven aan de winnaar van het kwalificatietoernooi dat plaatvond op 22 augustus 2021. 

Gerwyn Price trok zich na de eerste ronde terug vanwege een elleboogblessure. Daardoor mocht Fallon Sherrock, tegen wie hij zou spelen in de kwartfinale, naar de halve finale zonder de kwartfinale te spelen.

Schema

Darts in 2021
Dartswedstrijd in Denemarken
Sportevenement in Kopenhagen